

Codici 
 BAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bali (Papua Nuova Guinea) 
 Baj o Baiocco, moneta dello Stato Pontificio

Altro 
 Baj – comune dell'Ungheria
 Enrico Baj – pittore e scultore italiano